This is welfare (nummer)
 This is welfare (album)